Czwarte zawody Pucharu świata w biathlonie 2015/2016 miały odbyć się w Oberhofie, jednakże z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (braku śniegu) postanowiono odwołać zaplanowane na dni 7 – 10 stycznia 2016 roku rywalizację. 27 grudnia 2015 roku poinformowano, że zawody zostaną rozegrane w Ruhpolding, gdzie odbyły się również piąte zawody. Zawody przeprowadzono w dniach 8 - 10 stycznia 2016 roku.

Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Ruhpolding(1)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Ruhpolding
2016 w Niemczech
Biathlon w Niemczech